Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma hanno scelto di partecipare con partner differenti. Hingis ha fatto coppia con Coco Vandeweghe perdendo al secondo turno da Ashleigh Barty e Casey Dellacqua mentre Mirza ha partecipato con Barbora Strýcová perdendo al terzo turno da Eri Hozumi e Miyu Katō.

Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová si sono aggiudicate il titolo sconfiggendo in finale Andrea Hlaváčková e Peng Shuai con il punteggio di 64–7, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Sania Mirza  /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Martina Hingis /  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (primo turno)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (primo turno)
  Vania King /  Yaroslava Shvedova (terzo turno)

  Monica Niculescu /  Abigail Spears (primo turno)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Raquel Atawo /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai (finale)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Saisai (terzo turno)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (secondo turno)
  Serena Williams /  Venus Williams (ritirate)
  Darija Jurak /  Anastasia Rodionova (primo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava /  Alicia Smith (primo turno)
  Alison Bai /  Lizette Cabrera (primo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
  Kimberly Birrell /  Priscilla Hon (primo turno)

  Chan Chin-wei /  Junri Namigata (primo turno)
  Jessica Moore /  Storm Sanders (primo turno)
  Ellen Perez /  Olivia Tjandramulia (primo turno)

Alternate 

  Sorana Cîrstea /  Carina Witthöft (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017